Miele kan syfta på:

 Miele & Cie. KG – en tysk tillverkare av vitvaror

Geografi

Tyskland 

 Miele (flod) – en flod i Schleswig-Holstein,